Tongcheng, även romaniserat Tungcheng, kan syfta på:
Tongcheng, Anqing en stad på häradsnivå i Anhui-provinsen i östra Kina;
Tongcheng, Xianning, ett härad i Hubei-provinsen i centrala Kina.
Tongcheng (socken i Kina)
Tongcheng (köpinghuvudort i Kina, Anhui Sheng, lat 32,90, long 118,93)
Tongcheng (häradshuvudort i Kina, Anhui Sheng, lat 31,04, long 116,97)

WP:Projekt Kina